III liga polska w piłce nożnej (2019/2020)/Grupa II – 4. edycja rozgrywek czwartego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce po reformie przeprowadzonej w 2016 roku, która zredukowała liczbę grup z 8 do 4.
Brało w niej udział 18 drużyn z województw: kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Sezon ligowy rozpoczął się 3 sierpnia 2019 roku. W związku z pandemią koronawirusa wywołanego przez wirusa COVID-19, od 12 marca 2020 roku rozgrywki III ligi, grupa II zostały zawieszone. Natomiast dnia 14 maja 2020 roku podjęta została przez Zarząd Wielkopolskiego ZPN, który w sezonie 2019/2020 był organizatorem rozgrywek III ligi, grupa II, decyzja o zakończeniu rozgrywek mistrzowskich sezonu 2019/2020 w III lidze i we wszystkich niższych ligach i klasach rozgrywkowych męskich, żeńskich i młodzieżowych. Jednocześnie Zarząd podjął decyzję, że mistrzem ligi została drużyna KKS 1925 Kalisz oraz zrezygnowano z przeprowadzenia spadków do ligi niższej.

Zasady rozgrywek 

W III lidze sezonu 2019/2020 bierze udział 72 drużyny, podzielone na zasadzie terytorialnej na 4 grupy po 18 zespołów:
 grupa I (województwa: łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie),
 grupa II (województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie),
 grupa III (województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie),
 grupa IV (województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie).

Mistrzowie każdej z grup uzyskają awans na poziom centralny – do II ligi. Po 3 lub po 4 ostatnie drużyny (zależnie od planowanej liczby drużyn w sezonie 2018/2019) spadną na poziom wojewódzki – do odpowiedniej terytorialnie grupy IV ligi. Liczba spadających mogła zwiększyć się zależnie od liczby drużyn spadających z lig wyższych.

Drużyny, które wycofają się z rozgrywek po rozegraniu mniej niż 50% spotkań, będą automatycznie relegowane o dwa szczeble ligowe niżej (do klasy okręgowej) i przesunięte na koniec tabeli, a osiągnięte przez nie rezultaty zostaną anulowane. Drużyny, które wycofają się z rozgrywek po rozegraniu 50% lub więcej spotkań, również będą automatycznie relegowane o dwa szczeble ligowe niżej i przesunięte na koniec tabeli, ale za nierozegrane mecze przyznawane będą walkowery 3:0 dla zespołów przeciwnych. Wykluczenie z rozgrywek grozi także za nieprzystąpienie z własnej winy do trzech meczów.

|

|}

Udział w najwyższej klasie rozgrywek 
Spośród drużyn biorących udział w rozgrywkach III Ligi gr. II w sezonie 2019/20, jedynym zespołem który kiedykolwiek grał w najwyższej klasie rozgrywek jest Bałtyk Gdynia (ostatni występ w I lidze przypadał na sezon 1987/88).

Tabela 
 

||rowspan=17|

Miejsca po danych kolejkach 

UWAGA:
 Grubsza linia pionowa oznacza granicę między rundą jesienną a wiosenną.
 Rozegrano 18 kolejek spotkań po czym rozgrywki zostały zawieszone a następnie zakończone.

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Mecz po meczu – zwycięstwa, remisy, porażki 
Uwaga: 
 zastosowano kolejność chronologiczną (np. jeśli dana drużyna rozegrała mecz 2. kolejki jako swój piąty w kolejności, jego rezultat podano w kolumnie oznaczonej numerem „2”).
 zaznaczona pozycja oznacza miejsce w tabeli po konkretnej kolejce.
 kolorem zielonym zaznaczono pozycję pierwszą w tabeli, natomiast kolorem czerwonym miejsca spadkowe w tabeli w konkretnej kolejce sezonu.
 Rozegrano 18 kolejek spotkań po czym rozgrywki zostały zawieszone a następnie zakończone.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Portal Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
 Serwis Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
 
 Regulamin rozgrywek Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej

III liga polska w piłce nożnej (2019/2020)